Hons steht für:
 Rainer Hons (* 1980), österreichischer Radiomoderator
 (Hons.), Abkürzung für Honours, ein akademischer Titelzusatz im Rahmen des Bachelor-Abschlusses, siehe Bachelor#Honours Degree (Auszeichnung)